Дэниел Джозеф «Дэнни» Маккаллох (; 18 июля 1945 — 29 января 2015) — британский музыкант, наиболее известный как  психоделик-рок-группы 1960-х годов Eric Burdon & The Animals.

Биография 
Родился в Западном Лондоне, в Англии. Начал свою музыкальную карьеру в конце 1950-х годов, играя в группе The Avro Boys, которая позже взяла себе название Tony Craven & The Casuals. В 1960 году в The Casuals пришёл вокалист Фрэнки Рид. Спустя два года, в октябре 1962 года Маккаллох ушёл из группы. Также данная группа примечательна тем, что в ней играл будущий участник The Jimi Hendrix Experience Митч Митчелл.

После ухода из коллектива, Маккаллох вместе с барабанщиком Дереком Сирноном присоединился к группе  и оставался в ней вплоть до марта 1963 года. В 1964 году Маккаллох и Сирнон основали группу The Plebs, которая записала всего один сингл. В середине 1966 Маккалох какое-то время был участником The Carl Douglas Set.

В конце 1966 года, после распада оригинального состава группы The Animals, Маккаллох присоединился к её новому составу, получившему название «New Animals». Они выпустили несколько альбомов и хит-синглов, среди которых были «», «» и «». Спустя время Вик Бриггс и Маккаллох оставили группу.

Вскоре они вместе образовали дуэт. В 1969 году группа выпустила альбом Wings of a Man. В 1971 году Маккаллох играл на бас-гитаре на сольном альбоме певца . В 1980-е годы, Дэнни работал медбратом в линкольширнской психиатрической больнице.

В 1993 году, он играл вместе с группой New Animals (без Эрика Бёрдона), которая исполняла старые хиты предыдущего коллектива. В 1995 году, Дэнни записал свой сольный альбом Beowulf. В 2000 годах, он был участником ещё одного проекта музыкантов Animals — Animals and Friends.

Он не имеет родства с  — музыкантом, сотрудничавшим в частности с оригинальным басистом Animals Чэсом Чандлером) и  — участником группы 1970-х, Wings.

Скончался от сердечного приступа 29 января 2015 года в возрасте 69 лет.

Дискография

Eric Burdon & The Animals 
 1967 Winds of Change
 1968 The Twain Shall Meet
 1968 Every One of Us

Бриггс/Маккаллох 
 1969 Wings of a Man

Сольные альбомы 
 1995 Beowulf

Примечания 

Музыканты The Animals